Влади́мир Зава́дский:
 Завадский, Владимир Борисович (род. 1947) — заслуженный артист Российской Федерации, профессор Уральской консерватории.
 Завадский, Владимир Георгиевич (1919—1992) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Завадский, Владимир Ромулович (1846—1913) — сенатор.